Сергей Фёдоров:
 Фёдоров, Сергей Анатольевич (род. 1966) — российский актёр театра и кино.
 Фёдоров, Сергей Васильевич (1924—1969) — Герой Социалистического Труда, полный кавалер Ордена Славы.
 Фёдоров, Сергей Викторович (род. 1969) — российский хоккеист.
 Фёдоров, Сергей Владиславович (род. 1975) — украинский футболист.
 Фёдоров, Сергей Иванович (1915—2005) — советский и российский архитектор, теоретик архитектуры.
 Фёдоров, Сергей Константинович (род. 1959) — русский иконописец.
 Фёдоров, Сергей Николаевич (род. 1960) — советский и российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Фёдоров, Сергей Петрович (1869—1936) — советский хирург.
 Фёдоров, Сергей Филиппович (1896—1970) — советский геолог-нефтяник, член-корреспондент АН СССР.